Лінійний пошук
 Двійковий пошук